Подари има више значења:

 Подари (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Подари (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Подари (Долж), општина у округу Долж у Румунији